Plaats in Indonesië
 Keras (Suro Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Keras (Diwek), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java